Голынка () — агрогородок в Клецком районе Минской области Белоруссии. Административный центр Голынковского сельсовета. Население 384 человека (2009).

География 
Голынка находится в 20 км юго-западнее райцентра, города Клецк и в 16 км к северо-востоку от города Ганцевичи. Село стоит на границе с Брестской областью. Через агрогородок протекает река Нача, приток реки Лань. С северо-запада и юго-востока к Голынкам примыкают небольшие деревни Бобки и Шейки, на другом берегу реки находится деревня Машуки. Рядом с Голынками проходит автодорога Р13 Клецк — Лунинец на участке Синявка — Огаревичи. Другие дороги идут в направлении Клецка и села Заостровечье. Ближайшие ж/д станции находятся в Клецке (линия Слуцк — Барановичи) и в Ганцевичах (линия Барановичи — Столин — Ровно).

Этимология 
Название, вероятно, происходит от диалектного слова «голынка» — пустая, неурожайная земля, поле с неурожайной почвой.

Инфраструктура 
В Голынке имеются средняя школа, детский сад, лесничество, Дом культуры, библиотека, отделение связи.

Достопримечательности 
 Руины усадьбы Вендорфов (XVIII—XIX век). Усадебный дом и парк не сохранились. От всего усадебного комплекса остались лишь руины двух строений — амбара-голубятни и католической часовни.
 Православная церковь Святых Петра и Павла. Деревянная церковь построена в 1788 году, перестроена в 1863 году. В том же 1863 году возведена отдельно стоящая деревянная колокольня. Церковь включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
 Памятный знак на месте, где ждали солдат, не вернувшихся с войн 1905 и 1914 годов.

Примечания

Ссылки 
 Голынка на сайте radzima.org

Агрогородки Клецкого района